HEB steht für:
 eine handelstypischen Bezeichnungen für Breitflanschträger im Stahlbau
 das Rufzeichen der schweizerischen Küstenfunkstelle Bernradio
 Huttwil-Eriswil-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Bahnhof Einbeck-Salzderhelden (DS100-Code)
 Volkswagen Typ 14A (Hebmüller Cabriolet), Cabriolet von Hebmüller

HEB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Hersbruck
 Deutschland: Landkreis Nürnberger Land (für Hersbruck)

Heb steht für:
 Brief an die Hebräer im Neuen Testament

heb steht für:
 Hebräische Sprache (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 HEP
 Heeb

Abkürzung